Palazzo Agostini – Firenze
 Palazzo Agostini – Pisa